Valtimojärvi kan syfta på följande platser:

Finland 

 Valtimojärvi (sjö i Finland), Norra Karelen, 
 Valtimo, kommunhuvudort, Norra Karelen, Pielisen Karjala, 

Robotskapade Finlandförgreningar